HMS Perseus kan avse:

Svenska flottan
 – var en 1:a klass torpedbåt sjösatt år 1910
 – var en torpedbåt sjösatt år 1950

Royal Navy
 – var ett 20-kanoners sjätte klassens linjeskepp sjösatt 1776. Konverterades till bombkits 1799 och höggs upp 1805.
 – var ett 22-kanoners sjätte klassens linjeskepp sjösatt 1812. Användes för hamntjänst från 1818 och höggs upp 1850.
 – var en slup av Camelion-klass sjösatt 1861. Användes för hamntjänst från 1886, namnändrades till HMS Defiance II 1904 och såldes troligen 1912.
 – var en bepansrad kryssare av Pelorus-klass sjösatt 1897 och såldes för skrotning 1914.
 – var en ubåt av Parthian-klass sjösatt 1929 och sänktes 1941 under andra världskriget.
 – var ett brittiskt hangarfartyg av Colossus-klass sjösatt 1944 som HMS Edgar men namnändrades några månader senare. Hon skrotades 1958.

Se även
Perseus (olika betydelser)